Bobík může být:

 Bobík (Šumava) (též Velký Bobík) – hora v Boubínské hornatině
 Malý Bobík – hora v Boubínské hornatině

 Bobík (Čtyřlístek) – česká komiksová postava, fiktivní prase
 Bobík – obvyklé psí jméno
 Neviděli jste Bobíka? – český film (1944) nazvaný podle psího hrdiny, režie Vladimír Slavínský
 mops Bobík, hrdina reklamy Bóbika na portál Centrum.cz (2004)
 Bobík – komerční název smetanového krému
 bobík – slangové pojmenování britského policisty (z anglického )
 bobík, bobek – menší, spíše kulovitý výkal

Externí odkazy